Зелений Острів (Гомельський район) — селище в Оздзелинській сільраді Гомельського району Гомельської області Білорусі
 Зелений Острів (Астраханська область) — селище у Володарському районі Астраханської області Російської Федерації

Див. також 

 Острів Зелений
 Зелений (острів, Ростов-на-Дону)